XV Чемпионат Украины по хоккею с шайбой — 15-й хоккейный турнир среди украинских клубных команд в сезоне 2006/2007 года, организованный Федерацией хоккея Украины.

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица 

* Согласно регламента с хоккейного клуба «Сокол Киев»−2 снято шесть очков за неявку на матчи против  ХК «Днепровские Волки» из Днепропетровска

Плей-офф

См. также 
 Кубок Украины по хоккею с шайбой 2007

Ссылки 
 Сайт Федерации хоккея Украины  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2006/2007 на сайте Федерации хоккея Украины  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2006/2007 на сайте Федерации хоккея Украины (архив ФХУ 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2006/2007 на сайте «Українська Хокейна Агенція»  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2006/2007 на сайте «Харьковский хоккей»  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2006/2007 на сайте хоккейного клуба «Днепр−Метеор» и «Днепровские Волки» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2006/2007 на сайте хоккейного клуба «Львы» (Львов) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2006/2007 на сайте «Вся статистика хоккея» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2006/2007 на сайте «Хоккейные архивы» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2006/2007 на сайте hockeyarchives.info 
 Статистика игроков чемпионата Украины по хоккею с шайбой 2006/2007 на сайте «Elite Prospects» 

2006/2007
2006 год в хоккее
2007 год в хоккее